Ханьшань - китайский топоним:

 Ханьшань (Ханьдань) (邯山) — район городского подчинения городского округа Ханьдань провинции Хэбэй
 Ханьшань (Мааньшань) (含山) — уезд городского округа Мааньшань провинции Аньхой